Op Roland Garros 2002 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 29 mei tot en met 9 juni 2002.

Samenvatting 
Van de titelhouders Virginia Ruano Pascual en Tomás Carbonell was de laatste zijn titel niet komen verdedigen. Ruano Pascual speelde samen met Gastón Etlis – zij bereikten de tweede ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaars.

Het eerste reekshoofd, Arantxa Sánchez Vicario en Jared Palmer, bereikte de halve finale. Daarin moesten zij de duimen leggen voor Jelena Bovina en Mark Knowles.

De als vijfde geplaatste Zimbabwaanse zus en broer Cara en Wayne Black wonnen het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Jelena Bovina en Mark Knowles in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel.

De Nederlandse Caroline Vis speelde samen met Michael Hill uit Australië. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van Katarina Srebotnik en Bob Bryan.

De Belgische Els Callens en haar Zuid-Afrikaanse partner Ellis Ferreira kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.6)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2002